Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки через травму лівого кульшового суглобу до початку змагань.

Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Анджелік Кербер з рахунком 6–2, 0–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло.

 Вікторія Азаренко (2 коло)
 Агнешка Радванська (чвертьфінал)
 Сара Еррані (2 коло)
 Каролін Возняцкі (півфінал)
 Анджелік Кербер (фінал)
 Єлена Янкович (3 коло)
 Петра Квітова (переможниця)
 Роберта Вінчі (2 коло)
 Слоун Стівенс (2 коло)
 Карла Суарес Наварро (1 коло)
 Ана Іванович (3 коло)
 Саманта Стосур (3 коло)
 Симона Халеп (3 коло)
 Кірстен Фліпкенс (2 коло)
 Сорана Кирстя (3 коло)
 Домініка Цібулкова (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2013
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд